Список глав правительства Албании включает лиц, возглавлявших правительства в Албании со времени принятия в 1912 году декларация независимости страны и формирования её временного правительства.

В соответствии с действующей конституцией премьер-министр Республики Албании () назначается Президентом Албании после одобрения его кандидатуры Народным собранием Албании (как правило, на четырёхлетний электоральный период).

Использованная в первом столбце таблиц нумерация является условной; также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий. Для удобства список разделён на принятые в историографии периоды истории страны. Приведённые в преамбулах к каждому из разделов описания этих периодов призваны пояснить особенности политической жизни.

Временное правительство во Влёре (1912—1914) 

Центром формирования независимого албанского государства стал османский вилайет Шкодер (, ), территория которого могла быть разделена занявшими её в результате первой Балканской войны странами Балканского союза. В условиях османского поражения во Влёре ()  года начал работу Всеалбанский конгресс (), председателем которого был избран Исмаил Кемали, в 1909 году возглавлявший  () в Стамбуле. В тот же день была принята Декларация независимости Албании, а Кемали поручено сформировать временное правительство (), состав которого был утверждён  года.

После подписания  года воюющими сторонами перемирия начала работу Лондонская конференция послов, в центре внимания которой был план раздела османских владений в Европе.  года был подписан мирный договор, ставший основой для принятого  года конференцией решения о создании суверенного албанского княжества под контролем Международной контрольной комиссии () из представителей шести государств-гарантов и албанского делегата.

На состоявшемся  года заседании Международной контрольной комиссии Кемали передал власть в её руки, посчитав это средством к прекращению анархии и созданию единого правительства для всей Албании.

Республика Центральной Албании (1913—1914) 

Республика Центральной Албании () была непризнанным государством с центром в Дурресе, созданным участвовавшим в восстании 1912 года османским офицером Эссад-пашой Топтани, заявившим об оппозиции временному правительству во Влёре.

После принятия Лондонской конференцией послов  года решения о создании суверенного албанского княжества под контролем Международной контрольной комиссии () Эссад-паша  года согласился с ним, добившись придания Дурресу столичного статуса и права возглавить делегацию, передавшую Вильгельму Виду приглашение принять албанский престол. Выразивший согласие  года и прибывший в Дуррес  года Вид принял национальный титул «мбрет» (), соответствующий королю (но за пределами Албании считался имеющим достоинство князя), и тронное имя Скандербег II () в память вождя антиосманского восстания XV века Скандербега

Княжество Албания (1914—1925) 

Взойдя  года на престол как мбрет () Скандербег II () Вильгельм Фридрих Генрих цу Вид назначил  года правительство во главе с премьер-министром () Турхан-пашой Пермети. Ориентация албанской элиты на Италию, предоставившую средства для организации антивидовского переворота, и многочисленные восстания вынудили монарха  года покинуть страну. Формально княжение Вида продолжалось до провозглашения Албании республикой  года.

Выступавшими за избрание правителя-мусульманина и возвращение под османский протекторат исламскими деятелями было поднято , руководители которого создали  года в  Генеральный совет () во главе с , переименованный  года в Генеральный совет старейшин (). После прекращения работы  они постарались заполнить вакуум власти, сформировав в Дурресе  года Генеральный совет Сената Албании (), однако  года вернувшийся в страну во главе собственного военного отряда Эссад-паша Топтани создал правительство в Тиране и сумел установить контроль над большей частью территории страны. После вступления Албании в начале 1916 года в мировую войну на стороне Антанты страна стала ареной военных действий и была разделена на меняющиеся оккупационные зоны противостоящих государств.  года Эссад-паша Топтани покинул страну, суверенитет которой оказался под вопросом в связи с возобновлёнными планами её послевоенного раздела.

Занявшая южную Албанию Италия  года провозгласила албанскую независимость под своим протекторатом. К концу войны (ноябрь 1918 года) она вытеснила Австро-Венгрию и установила контроль почти над всей территорией страны.  года оккупационные власти санкционировали создание в Дурресе  во главе с Пермети, стремившегося представлять Албанию на дипломатической сцене. Однако на Парижской мирной конференции албанцам не был предоставлен официальный статус и в январе 1920 года участники переговоров приняли решение о разделе страны между Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев и Италией в качестве средства разрешения территориального конфликта между ними. Сообщения об этом вызвали протест албанских лидеров, которые с 28 по 31 января 1920 года провели в Люшне , признавшим правительство Пермети не имеющим полномочий, отказавшимся признать парижские решения и сформировавшим сначала Албанское национальное правительство () во главе с Сулейман-беем Дельвиной, а затем — коллегиальный Высший совет (), принявший регентство над троном (), определив местом его работы ставшую новой столицей Тирану.  Высший совет поручил Дельвине сформировать новое , а находившийся в Дурресе Турхан-паша Пермети вскоре отошёл от дел и эмигрировал. Албанский вопрос разрешился и признание страны в границах 1913 года произошло только после войны за Влёру, когда в период с 4 июня по 3 сентября 1920 года албанские повстанцы сумели добиться вывода итальянский войск с юга страны.

В результате состоявшихся в апреле 1921 года выборов в Национальном совете сложилось примерное равенство противостоящих фракций (со стоящими за ними местными ополчениями), которым потребовалось составить коалицию Священный союз () для формирования правительства Пандели Эвангели. В декабре 1921 года вернувшийся после подавления мятежа в  Ахмет Зогу окружил Тирану, добился от парламента избрания нового состава Высшего совета (регентов) и формирования контролируемого им правительства Джафера Юпи. В марте 1922 года было подавлено восстание противников Зогу (когда правительство на время вынудили бежать из столицы), после чего административная чистка укрепила властные возможности Зогу, занявшего  года пост премьер-министра. В принятом Национальным советом 8 декабря 1922 года «Расширенном статуте Люшни» (квази-конституции) не был решён вопрос о форме правления (сохранялось регентство, четыре члена которого избирались парламентом на три года и назначали правительство), в связи с чем в ноябре—декабре 1923 года были проведены выборы учредительного собрания, сохранившие правительственное большинство. После покушения, совершённого 23 февраля 1924 года Бекиром Вальтери (три ранения из револьвера не были смертельны), Зогу ушёл в отставку и покинул страну для лечения. Сформированное  года правительство Шефкет-бея Верляджи, с дочерью которого Зогу был помолвлен, пало  года в результате восстания, инспирированного их противниками, обоснованно обвинившими правительственные круги в убийстве одного из лидеров оппозиции Авни Рустеми. После установления восставшими  года контроля над столицей Зогу с полутысячным отрядом сторонников бежал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, а сформированный в мае Илиаз-беем Вриони кабинет прекратил работу. Через неделю было создано революционное правительство во главе с православным епископом Теофаном (Ноли), который после  года, когда страну покинули последние члены Высшего совета, был объявлен его представителем и в этом качестве де-факто главой государства. Стремление Ноли к установлению дипломатических отношений с СССР способствовало международной изоляции его правительства. Созданный Зогу на сербской территории отряд, включивший добровольцев из числа российской белой эмиграции под командованием галлиполийца генерал-майора Ильи Михайловича Миклашевского пересёк границу  года и за девять дней установил контроль над страной, которую Ноли и члены его кабинета покинули на итальянском пароходе.  года была возобновлена работа правительства Илиаз-бея Вриони, сменённого  года новым кабинетом, сформированным Зогу, занявшим посты премьер-министра и министра внутренних дел. На начавшейся  года сессии Национального собрания оно было объявлено учредительным и спустя шесть дней заявило об установлении республиканской формы устройства государства, создав комиссию по выработке конституции. Первые её статьи были утверждены  года и позволили избрать Зогу президентом Республики Албании ().

Курсивом и  выделены даты начала и окончания полномочий лиц, возглавлявших оппозиционные центральному правительству органы власти.

Северный Эпир (1914) 

Автономная Республика Северного Эпира (, Афто́номос Димократи́а тис Вори́у Ипи́ру) — самопровозглашённое государство, созданное  года после Балканских войн греческим населением Южной Албании, выступившим против присоединения к Княжеству Албании.

Как только греческая армия заняла спорную территорию, в Аргирокастроне (, сегодня Гирокастра) было создано правительство во главе с Георгиосом Христакисом-Зографосом при молчаливой поддержке Греции. В мае 1914 года автономия была подтверждена великими державами в Корфском протоколе, постановившими, что регион будет иметь собственную администрацию при номинальном подчинении Албании (что не было реализовано ввиду свержения в августе албанского правительства). Повторно оккупировав территорию в октябре 1914 года после начала мировой войны, Греция установила  года свою администрацию. После поражения в малоазийской кампании в ноябре 1921 года Греция окончательно уступила Северный Эпир Албании.

Республика Корча (1916—1918) 

Автономная албанская республика Корча (, ) являлась государственным образованием, существовавшим на юго-востоке Албании во время Первой мировой войны. В июне 1916 года Франция оккупировала область Корчи, что противоречило Лондонскому договору 1915 года, по которому страны Антанты согласились с установлением Италией контроля над южной Албанией.  года территории была предоставлена автономия и создан консультативный совет с равным представительством мусульманского и христианского населения. С марта 1917 года до февраля 1918 года в регионе действовал назначенный французским командованием Албанский административный совет (, ). По окончании войны Франция сохраняла оккупационный режим до решения Парижской мирной конференцией вопроса об албанских границах и, наконец, передала территорию Албании  года и вывела военный контингент  года.

Республика Мирдита (1921) 

 () являлась недолговечным непризнанным государственным образованием, провозглашённым в северной Албании главой местного родового объединения , существовавшая с 17 июля по 20 ноября 1921 года. Провозглашённый президентом Гёни и его последователи принадлежали к католической церкви и являлись противниками албанских государственных институтов, созданных по итогам Первой мировой войны, найдя поддержку у короля сербов, хорватов и словенцев Александра I.

Правительство Албании смогло восстановить контроль над регионом 9 августа, но укрывшийся в югославянском королевстве Гёни добился оккупации Мирдиты его войсками 1 ноября и восстановления республики, однако 20 ноября с выводом оккупационного контингента прекратил попытки создания сепаратного государства и в дальнейшем принимал участие в албанской политической жизни.

Республика Албания (1925—1928) 
Вступивший  года на пост президента Республики Албании () Ахмет Зогу, одновременно занял посты премьер-министра, министра иностранных дел и главнокомандующего армии. На следующий день был утверждён окончательный текст конституции, установившей республику с двухпалатным парламентом, — сенатом из 18 сенаторов (6 из которых назначались президентом, а 12 избирались на 6 лет), и палатой депутатов, избираемой на 3 года косвенным голосованием. Состоявшиеся в соответствии с опубликованным 16 марта президентским декретом в апреле—мае 1925 года парламентские выборы принесли полную победу сторонникам Зогу.

 года правительство издало указ о созыве Учредительного собрания, призванного решить вопрос об установлении монархии. На подготовительные мероприятия, включая выборы, ушло два месяца, и 1 сентября министр иностранных дел Илиаз-бей Вриони направил уведомления иностранным дипломатическим представителям в Албании о провозглашении парламентом Зогу королём албанцев.

Королевство Албания (1928—1946) 

Указ о о созыве Учредительного собрания, призванного решить вопрос об установлении монархии, был издан правительством  года. На подготовительные мероприятия, включая выборы, ушло два месяца, и 1 сентября министр иностранных дел Илиаз-бей Вриони направил уведомления иностранным дипломатическим представителям в Албании о провозглашении парламентом Ахмета Зогу «волею народа королём албанцев» () под тронным именем Зог I (), а страну — Королевством Албанией ()

На рассвете  года у албанской королевской четы появился на свет наследник, получивший имя Лека, и почти одновременно Зогу узнал об итальянском ультиматуме об установлении итальянского протектората над Албанией, с требованием дать ответ к 12 часам следующего дня. Не решившись ни на принятие ультиматума, ни на его отклонение, ни на вооружение народа, король стал вывозить свою семью и значительную часть казны к греческой границе. В 4 часа 30 минут  года контингент под командованием генерала Альфредо Гуццони начал высадку в албанских портах; на следующее утро в 9 часов 30 минут он вступил в Тирану, а 10 апреля оккупация страны была завершена практически без сопротивления.

Личная уния с Италией (1939—1943) 

После бегства короля Зога I в Грецию ввиду оккупации страны итальянской армией  года был создан Временный административный комитет () во главе с Джафер-беем Юпи, обратившийся с прокламацией к албанскому народу о том, что 26 лет существования независимого государства доказали неспособность албанцев к самоуправлению. 12 апреля на заседании спешно созванной Конституционной ассамблеи была одобрена личная уния Албании и Королевства Италии и назначено новое правительство во главе с Шефкет-беем Верляджи.

Одним из первых актов нового кабинета стал выход страны из Лиги Наций.  года в Риме состоялось заседание большого фашистского совета, одобрившего личную унию; на следующий день делегация марионеточного албанского правительства преподнесла Виктору Эммануилу III «корону Скандербега»
.  года Виктор Эммануил III даровал Албании новую конституцию, основанную на идеях итальянского фашизма о всеобъемлющем характере государства.

Центральным элементом новой политической системы стала основанная  года Национальная фашистская партия Албании (), в уставе которой провозглашалось, что она непосредственно подчиняется Дуче и находится под началом секретаря итальянской Национальной фашистской партии; все руководители партии стали сенаторами королевства. Албанская территория была использована для итальянского вторжения в Грецию  года, однако к весне 1941 года греческие войска не только отстояли свои границы, но и значительно продвинулись вглубь Албании. Поражением закончилось и предпринятое итальянцами с 9 по 16 марта 1941 года контрнаступление. Перелом внесли начатые  года греческая и югославская кампании сил Третьего рейха. После капитуляция Югославии и Греции Италии создала собственные крупные оккупационные зоны в этих странах и существенно расширила территорию находящейся под её управлением Албании, включив в неё большую часть Косова и Метохии и ряд других земель.

В начале 1943 года албанские фашисты предложили программу суверенизации, включавшую воссоздание собственных албанских политических и экономических институтов; в рамках этого  года их партийная структура была реорганизована в Гвардию Великой Албании (), что отражало стремление к объединению всех земель расселения албанцев в Великую Албанию. После ареста Муссолини  года между союзниками по антигитлеровской коалиции и Италией  года было заключено перемирие; в тот же день Германия заявила о переходе контролировавшихся Италией на Балканах территорий под своё управление.

Немецкая оккупация (1943—1944) 

Незадолго до последовавшей  года капитуляции Италии вошедшие в Албанию немцы объявили, что намерены восстановить её независимость.  года было объявлено о прекращении «личной унии» албанского престола с итальянской династией,  года сформирован Временный исполнительный комитет (), созвавший подобие учредительного собрания, на котором  года был избран Верховный совет () с регентскими полномочиями, во главе с Мехди-беем Фрашери.

С момента сложения  года полномочий фашистского правительства Экрем-бея Либоховы и до назначения Высшим советом  года правительства во главе с Реджеп-беем Митровицей руководимый Ибрахим-беем Бичакчиу Временный исполнительный комитет являлся фактическим гражданским правительством Албании. Последнее коллаборационистское правительство распалось  года ввиду успехов Национально-освободительной армии Албании (на следующий день после самороспуска Высшего совета).  года немецкие части оставили Шкодер, их последний опорный пункт на севере Албании.

Правительства АНСО (1944—1946) 

Национально-освободительная война в Албании опиралась на опыт Народно-освободительной войны Югославии, по примеру которой  года на трёхдневном  в Пермети был создан Антифашистский национальный совет освобождения (АНСО) (), провозглашённый верховной властью, и избран его постоянный Президиум во главе с председателем Президиума Антифашистского национального совета освобождения () Омером Нишани. Организация вооружённой борьбы и текущее управление освобождёнными территориями была возложена на Антифашистский национальный комитет освобождения (), председателем которого () стал коммунист Энвер Ходжа.

На втором конгрессе АНСО в Берате  года Антифашистский комитет был преобразован в возглавляемое Ходжой Демократическое правительство Албании, которое перенесло работу в освобождённую Тирану  года. Сохранявшему номинально престол королю Зогу I был запрещён въезд в страну, деятельность монархических организаций, из которых крупнейшей была Легалитети, пресекалась. На начавшемся  года съезде АНСО был преобразован в  (), в котором доминировали коммунисты, его избирательный список одержал решительную победу на состоявшихся  года  в Конституционную ассамблею, которая  года приняла конституцию, провозгласившую страну Народной Республикой Албанией.

Народная / Народная Социалистическая Республика (1946—1991) 

Конституционная ассамблея, делегаты которой, в основном, представляли возглавляемый Коммунистической партией Албании , приняла  года Конституцию, провозгласившую Народную Республику Албанию (). Первый секретарь Коммунистической партии (принявшей на открывшемся 8 ноября 1948 года I съезде название Албанская партия труда) Энвер Ходжа возглавлял правительство до 1954 года, когда отказался от государственных постов, сохранив за собой руководство партией, постепенно принявшей националистически-коммунистическую идеологию, названную «ходжаизмом».

Возглавивший правительство после Ходжи Мехмет Шеху сохранял пост вплоть до своей гибели в декабре 1981 года в ходе острой внутриполитической борьбы (по официальной версии — застрелившись). В 1976 году была принята новая , провозгласившая страну Народной Социалистической Республикой Албанией (), а марксизм-ленинизм — её официальной идеологией. Главой правительства, в соответствии с Конституцией, стал председатель Совета министров ().

После смерти Ходжи в апреле 1985 года его преемником стал формальный глава государства — председатель Президиума Народного собрания Рамиз Алия, который в результате внутрипартийной борьбы смог нейтрализовать большинство своих оппонентов. На фоне перестроечных реформ в СССР и восточноевропейских революций 1989 года в Албании начались массовые протесты, вылившиеся в падение режима, переход к многопартийной системе и рыночной экономике. Когда  года на пленуме ЦК АПТ согласились с введением многопартийности, в тот же день было заявлено о создании Демократической партии Албании (ДПА). В короткий срок были созданы Республиканская, Христианско-демократическая, Социал-демократическая и некоторые другие партии, однако ДПА являлась крупнейшей оппозиционной организацией. На состоявшихся в марте—апреле 1991 года многопартийных выборах АПТ победила, получив 56,2 % голосов, ДПА заняла второе место с 38,7 % голосов (её заявления о фальсификациях не были подтверждены международными наблюдателями).  года новый состав парламента внёс изменения в конституцию, изменив название страны на Республика Албания () и провозгласив гражданские и политические свободы; на следующий день на учреждённый пост президента был избран Рамиз Алия.

Республика Албания (с 1991) 

 года избранный на первых многопартийных выборах новый состав парламента внёс изменения в Конституцию 1976 года, изменив название страны на Республика Албания (). Правящая Албанская партия труда на внеочередном X съезде  года изменила название на Социалистическая партия Албании, приняв программу демократического социализма, изменив символику, произведя серьёзные кадровые перестановки и отказавшись от идеологии марксизма-ленинизма. Кроме того, реформаторское крыло партии добилось формирования нового правительства во главе с Юли Буфи. Следующие выборы, состоявшиеся год спустя, принесли победу оппозиционной Демократической партии Албании. Сформированное ею правительство Александера Мекси смогло закрепить победу на выборах 1996 года, но пало в результате вооружённых беспорядков в январе—марте 1997 года после краха сети финансовых пирамид. Расхитив воинские склады, восставшие заняли южные города и были остановлены, когда правительство раздало оружие своим сторонникам в центре и на севере страны. Противостояние, повлёкшее тысячи жертв, было прекращено после ввода по решению Совета безопасности ООН семитысячного контингента многонациональных сил под итальянским командованием, остававшихся в стране до  года. Это привело к смене власти:  года президент Сали Бериша отправил в отставку правительство Мекси, которого сменил социалист Башким Фино, на последовавших выборах Социалистическая партия одержала уверенную победу: президентом стал Реджеп Мейдани, а правительство вновь возглавил Фатос Нано. На состоявшемся  года референдуме была принята действующая Конституция (21 октября одобренная конституционной комиссией), по которой пост главы правительства вновь получил название премьер-министр ().

См. также 
 Президент Албании

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Албании (архивная копия 2021-01-30)

Государственное устройство Албании

Албания
Списки:Албания